ЗСК, возможные варианты:

 ЗСК — Законодательное Собрание Краснодарского края.
 ЗСК — завод по стабилизации конденсата в Сургуте.
 «ЗСК Лионс» — хоккейный клуб в Швейцарии.
 Западно-Сибирский край
 ЗСК (по «Завод строительных конструкций») — название футбольного клуба «Аусеклис» из Даугавпилса в 1964—1967 годах.